Штатслига 1960/1961 () — 50-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Он начался 20 августа 1960 года и закончился 4 июня 1961 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
Сезон 1960/1961 на rsssf.com 
 Сезон 1960/1961 на сайте austriasoccer.at 

1960/1961
Спорт в Австрии в 1960 году
Спорт в Австрии в 1961 году
Австрия
Австрия